Jin-dynastie (265-420), Chinese dynastie
 Jin-dynastie (1115-1234), de staat van de Jurchen in Noord-China
 Jin (staat), Chinese staat tijdens de Periode van Lente en Herfst